Seznam polkov z zaporedno številko 70.

Seznam 
 Pehotni
 70. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 70. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 70. pehotni polk (Wehrmacht)
 70. strelski polk (ZSSR)
 70. grenadirski polk (Wehrmacht)
 70. pehotni polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 70. oklepni polk (ZDA)
 70. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 70. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 70. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 70. artilerijski polk (Wehrmacht)
 70. minometni polk (Wehrmacht)

Glej tudi